Roche steht für:

 Rochen, Überordnung aus der Klasse der Knorpelfische
 Roche (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Roche (Mondkrater), ein Krater auf der Mondrückseite 
 (38237) Roche, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Roche, ein alter Name für die Turmfigur im Schachspiel, siehe Roch (Heraldik)
 Roche Holding, Schweizer Pharmakonzern
 Roche Diagnostics, Tochtergesellschaft des Schweizer Pharmakonzerns Roche Holding
 Roché Peak, Berg auf Bird Island im Südatlantik
 Roche (Alène), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Alène
 Roche-d’Or, Dorf und ehemalige Gemeinde im Bezirk Pruntrut, Schweiz

Roche ist Name oder Namensbestandteil folgender Gemeinden:
 Roche VD im Kanton Waadt, Schweiz
 Roche (Cornwall) in Cornwall, Großbritannien
 Roche (Isère) im Département Isère, Frankreich
 Roche (Loire) im Département Loire, Frankreich
 Roche-Charles-la-Mayrand im Département Puy-de-Dôme, Frankreich
 Roche-d’Agoux im Département Puy-de-Dôme, Frankreich
 Roche-en-Régnier im Département Haute-Loire, Frankreich
 Roche-et-Raucourt im Département Haute-Saône, Frankreich
 Roche-la-Molière im Département Loire, Frankreich
 Roche-le-Peyroux im Département Corrèze, Frankreich
 Roche-lès-Clerval im Département Doubs, Frankreich
 Roche-lez-Beaupré im Département Doubs, Frankreich
 Roche-Saint-Secret-Béconne im Département Drôme, Frankreich
 Roche-sur-Linotte-et-Sorans-les-Cordiers im Département Haute-Saône, Frankreich
 Chuffilly-Roche, im Département Ardennes, Frankreich

Siehe auch:
 La Roche
 Roche-Grenze
 Roche-Guyon
 Roches
 Rosch
 Roch (Begriffsklärung)
 Rosh